Tuggener ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Tuggener (1904–1988), Schweizer Fotograf 
 Heinrich Tuggener (1924–2019), Schweizer Sozialpädagoge und Hochschullehrer